Knauf steht für:

 Knauf, kugel- oder knopfförmiges End- oder Zwischenstück

Knauf ist der Familienname von:
 Albrecht Knauf (* 1940), deutscher Unternehmer, Mitinhaber von Germanwings, Gründer von Eurowings
 Alexander Knauf (* 1974), deutscher Unternehmer
 Alfons Knauf (1906–1982), deutscher Unternehmer, Mitinhaber der Gebr. Knauf Rheinische Gipsindustrie
 Ann-Marie Knauf (* 1992), deutsche Volleyballspielerin
 Ernst Axel Knauf, evangelischer Theologe, Alttestamentler 
 Baldwin Knauf (* 1936), deutscher Unternehmer, siehe Nikolaus Knauf 
 Barbara Knauf (* 1987), deutsche Go-Spielerin
 Carl Knauf (1893–1944), deutscher Maler
 Daniel Knauf, US-amerikanischer Drehbuchautor, Comicbuchautor, Regisseur und Produzent
 Erich Knauf (1895–1944), deutscher Journalist, Schriftsteller und Liedtexter

 Henner Knauf (1901–1976), deutscher Kunstmaler
 Horst Knauf (* 1960), deutscher Fußballspieler
 Jacob Knauf (* 1997), deutscher Basketballspieler
 Karl Knauf (1909–1984), deutscher Unternehmer
 Nikolaus Knauf (* 1936), Geschäftsführer von Knauf Gips
 Tassilo Knauf (* 1944), deutscher Pädagoge
 Thomas Knauf (* 1951), deutscher Drehbuchautor
 Werner Knauf (1895–1959), deutscher Keramiker
 Knauf (Orgelbauer), vier Generationen einer Familie von Orgelbauern aus Tabarz und Bleicherode

Zur Bedeutung des Familiennamens, siehe Knop

Knauf bezeichnet außerdem die Unternehmen:
 Knauf Gruppe, Hersteller von Baustoffen mit:
 Knauf Insulation, Hersteller von Dämmstoffmaterialien
 Knauf Interfer, Stahlhandelskonzern

Siehe auch:
 Knauff